Мендеке — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мендеке — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мендеке — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.